Linha - em inglês, line
Ou ainda:
The Line - uma série de televisão canadense que conta com  Linda Hamilton no elenco
Line Records - um selo da gravadora Record Produções e Gravações.

Desambiguação